17-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 24 по 27 июля 2003 года на стадионе «Ратина» в Тампере (Финляндия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1984 года рождения и моложе. В чемпионате участвовали 792 спортсмена из 45 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 25 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2003 года
Спорт в Финляндии в 2003 году
2003 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Тампере
лёгкая атлетика юниоры